Francisco Rodriguez kan syfta på:
 Francisco Rodríguez, venezuelansk basebollspelare
 Francisco Rodriguez Lobo, portugisisk skald
 Francisco Rodríguez Marín, spansk skald